Le terme ligne 165 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 165 et 165x des chemins de fer belge
 Ligne 165 des chemins de fer slovaque

Voir aussi 
  

165